Ракевич

 Ракевич, Александра Казимира (1840—1898) — польская театральная актриса.
 Ракевич, Лидия Владимировна(1924—2014) — советская баскетболистка и тренер.